Le terme Route 122 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 122 en Allemagne
 BR-122 au Brésil
 Route 122 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 122 au Québec, Canada
  dans certains pays